Пётр Ива́нович Фоми́н:
 Фомин, Пётр Иванович (1873—1936) — российский, украинский экономист.
 Фомин, Пётр Иванович (1930—2011) — украинский физик-теоретик, член-корреспондент АН УССР/НАНУ (1990).